Анка:

 «Анка» — второе название фильма «Ледолом».
 Анка-пулемётчица — девушка-красноармеец из окружения Чапаева, героиня фильма «Чапаев» и множества анекдотов о Чапаеве, вымышленный персонаж.
 Анка — сценический псевдоним певицы Натальи Ступишиной.
 Анка — в мусульманской мифологии чудесные птицы, созданные Аллахом и враждебные людям.
 Анкаа — ярчайшая звезда созвездия Феникс.
 Армянский национальный комитет Америки (АНКА) — крупнейшая армяно-американская организация в США.

Фамилия 
 Анка, Пол (род. 1941) — американо-канадский автор-исполнитель и актёр сирийско-ливанского происхождения.
 Анка, Эмиль (род. 1969) — венгерский шахматист, гроссмейстер, международный арбитр.

См. также 
 Анна
 TAI Anka — турецкий ударный БЛА.